Фёдор Александрович Меркулов (июль 1900, поселок Веровка, Екатеринославская губерния, Российская империя — 10 октября 1956, Москва, РСФСР) — советский партийный и государственный деятель, народный комиссар чёрной металлургии СССР (1939—1940).

Биография 

Родился в шахтерской семье. Украинец. В 1937 г. окончил три курса Промышленной академии в Москве. 

С 1912 г. работал на шахтах в Донбассе.

В 1918—1919 гг. в партизанских отрядах на юге России.

В июне 1919 — феврале 1923 гг. начальник продовольственной службы 10-й кавалерийской школы в Новочеркасске.

 1923—1924 гг. — секретарь Артемовского райкома партии в Донбассе.
 1924—1926 гг. — секретарь райкома металлистов в Мариуполе.
 1926—1927 гг. — заместитель заведующего организационным отделом Мариупольского окружкома партии.
 1927—1929 гг. — секретарь Бердянского райкома КП(б) Украины.
 1929—1930 гг. — секретарь парткома на правах райкома партии на заводе Ильича в Мариуполе.
 1930—1931 гг. — ответственный инструктор ЦК КП(б) Украины.
 1931—1932 гг. — заместитель начальника Магнитостроя по кадрам.
 1932—1934 гг. — начальник строительства и эксплуатации горнорудного управления Магнитогорского металлургического комбината.
 1934—1937 гг. — слушатель Промышленной академии в Москве.
 1937—1938 гг. — начальник Главтрубостали наркомата тяжелой промышленности СССР.
 1938—1939 гг. — начальник Главного управления металлургической промышленности наркомата тяжелой промышленности СССР.
 1939—1940 гг. — народный комиссар чёрной металлургии СССР.
 1940—1946 гг. — заместитель наркома чёрной металлургии СССР,
одновременно в 1944—1945 гг. — начальник Главуралмета наркомата чёрной металлургии СССР, а с 1945 г. — начальник особого монтажного управления — представитель наркомата чёрной металлургии в Германии.
 1946—1948 гг. — заместитель министра чёрной металлургии СССР.
 1948—1950 гг. — заместитель министра металлургической промышленности СССР.
 1950—1953 гг. — заместитель министра чёрной металлургии СССР.
 1953—1954 гг. — заместитель министра металлургической промышленности СССР.

С февраля 1954 г. — заместитель министра чёрной металлургии СССР.

Член РКП(б) с марта 1919 г. Член ЦК ВКП(б) в 1939—1941 гг.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды и звания  

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

Источники  

Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923-1991 гг./ Сост. В.И.Ивкин. - М.: "Российская политическая энциклопедия", 1999 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю.В. -М.: Издательский дом "Парад", 2005.

Народные комиссары чёрной металлургии СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены ЦК КПСС
Заместители министра чёрной металлургии СССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)